Кратер Уинтроп () — остатки небольшого ударного кратера в южной части Океана Бурь на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь американского астронома Джона Уинтропа (1714—1779) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г.

Описание кратера 

Кратер Уинтроп перекрывает западную оконечность кратера Летронн. Другими ближайшими его соседями являются кратер Ханстен на западе; кратер Флемстид на севере; кратеры Шееле и Вихман на востоке-северо-востоке; кратер Гассенди на юге-юго-востоке и кратер Бийи на западе-юго-западе. На востоке-северо-востоке от кратера расположены гряды Руби . Селенографические координаты центра кратера , диаметр 17,3 км, глубина 380 м.

Кратер Уинтроп имеет близкую к циркулярной форму и полностью затоплен лавой над поверхностью которой возвышается лишь узкая вершина вала.  Вал имеет множество разрывов, самый широкий из них находится в восточной части и соединяет чашу кратера Уинтроп с чашей кратера Летронн. С северной и южной стороны к валу кратера примыкают массивные хребты, составляющие остатки западной части вала кратера Летронн. Дно чаши ровное, испещрено множеством мелких кратеров.

До получения собственного наименования в 1976 г. кратер имел обозначение Летронн P (в системе обозначений так называемых сателлитных кратеров, расположенных в окрестностях кратера, имеющего собственное наименование).

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Снимки кратера с борта Аполлона-16.
Кратер Уинтроп на карте LAC-75.
Селенологическая карта окрестностей кратера.
Топографическая карта окрестностей кратера.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны